Norakert, città armena della provincia di Armavir
 Norakert, città armena della provincia di Gegharkunik